Pachystylus kan syfta på:

 Pachystylus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Pachystylus (växter) – ett släkte av växter